Puppet o puppets ("fantoccio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 

Puppets – cortometraggio statunitense del 1916  diretto da Tod Browning
Puppets – film statunitense del 1926 diretto da George Archainbaud
Puppet – film statunitense del 1999 diretto da Felix R. Limardo
Puppet – film documentario statunitense del 2010 diretto da David Soll

Altro 
Puppet – software open source
Puppet – personaggio di Five Nights at Freddy's